Конрад фон Мегенберг (; ; * 1309 в Мебенберг (към Георгенсгмюнд) при Нюрнберг, Бавария; † 14 април 1374 в Регенсбург) е автор на 22 латински ръкописи, с теми агиография, теология, морална философия и природни науки.

На седем години е изпратен да учи в Ерфурт. Той дава частни уроци, става лектор и започва да следва Artes liberales (Седем свободни изкуства) на Сорбоната в Париж, става магистър.
От 1334 до 1342 г. преподава в университета в Париж. По това време той е изпращан два пъти в Авиньон да преговаря с папа Бенедикт XII. След това е ректор на училището Stephansschule във Виена. През 1342 г. се мести в Регенсбург, става учител в катедралното училище и от 1348 г. – домканоник в Регенсбург.

По-късният епископ Конрад VI фон Хаймберг го назначава 1357 г. за свещеник в църквата Св. Улрих  и 1374 г. за домхер в Регенсбург.

Погребан е в църквата Нидермюнстер. Той е изобразен на подарения от него прозорец в катедралата на Регенсбург.

Произведения 
 Buch der Natur (Buch von den natürlichen Dingen), 8 книги, 1348 – 1350.
 Oeconomica sive Yconomica, 1348 – 1352.
 Planctus ecclesiae in Germaniam.
 Tractatus de translatione imperii.
 Lacrimae ecclesiae.
 Speculum felicitatis humane sive Monastica, 1348.
 Tractatus contra Occam.
 Vita Sancti Erhardi.
 Tractatus de arboris consanguinitatis et affinitatis.
 Repertorium nuptiale.
 Statuta et consuetudines capituli ecclesiae Ratisbonensis.
 Tractatus de limitibus pariochialibus in Ratisbona.
 Sphaera mundi, Causa terre motus, 1349.

Издания на произведенията 
 Conradus von Megenberg: Naturbuch, von nutz, eigenschafft, wunderwirckung vnd Gebrauch aller Geschoepff, Element vnd Creaturn, Dem menschen zu gut beschaffen: nit allein den aertzten vnd kunstliebern, Sonder einem ieden Hauszuatter iu seinem hause nützlich vnd lustig zu haben zu lesen vnd zu wissen. von Christian Egenolff, Frankfurt am Main 1540.
 Staatsschriften des späteren Mittelalters 2,1: Die Werke des Konrad von Megenberg. Teil 1: Planctus ecclesiae in Germaniam. Richard Scholz = Staatsschriften des späteren Mittelalters 2,1: Leipzig 1941, Monumenta Germaniae Historica (Digital )
 Staatsschriften des späteren Mittelalters 2,4: Die Werke des Konrad von Megenberg. Teil 4: Monastik (Monastica). Herausgegeben von Sabine Krüger = Staatsschriften des späteren Mittelalters 2,4: Stuttgart 1941 (Monumenta Germaniae Historica, Digitalisat )
 Francis B. Brévart: Konrad von Megenberg. Die Deutsche Sphaera. Altdeutsche Textbibliothek 90. Max Niemeyer, Tübingen 1980. ISBN 3-484-20109-6
 Francis B. Brévart: Konrad Heinfogel, Sphaera materialis. Text und Kommentar. Göppinger Arbeiten zur Germanistik 325. Kümmerle, Göppingen 1981. ISBN 3-87452-530-9
 Georg Leidinger: Andreas von Regensburg. Sämtliche Werke. Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte N.F. Bd. 1. Aalen 1969. (Neudruck der Ausgabe München 1903; Auszug aus der Causa terre motus)
 Sabine Krüger: 'Krise der Zeit als Ursache der Pest? Der Traktat „De mortalite in Alemannia“ des Konrad von Megenberg'. In: Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 36/2 (Göttingen 1972) 839 – 883. (Edition)

Преводи 
 Das Buch der Natur. Die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. In Neu-Hochdeutscher Sprache bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Hugo Schulz. Greifswald, Julius Abel 1897
 Klagelied der Kirche über Deutschland (Planctus ecclesiae in Germaniam). Bearbeitet und eingeleitet von Horst Kusch. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1956. (lat., de.)
 Konrads von Megenberg Traktat „De limitibus parochiarum civitatis Ratisbonensis“ – ein Beitrag zur Geschichte des Pfarrinstituts aus dem 14. Jahrhundert. Kritisch untersucht und hrsg. von Philipp Schneider. Pustet, Regensburg 1906.

Литераура 
 Buch der natur Mengelberg, „Die Litteratur der ersten hundert Jahre nach der Erfindung der Typographie“ Christian Friedrich Harlessid=eRwCAAAAQAAJ&pg=PA188&dq=buch+der+natur+Mengelberg&hl=nl&ei=idWUTKPCH46SOLjN2IgJ&sa=X&oi=book_result&ct=result#v=onepage&q=buch%20der%20natur%20Mengelberg&f=false
 Thomas Cramer: Geschichte der deutschen Literatur im späten Mittelalter. DTV, München 1990, 2000, S. 123ff. ISBN 3-423-30779-X
 Claudia Märtl, Gisela Drossbach, Martin Kintzinger: Konrad von Megenberg (1309 – 1374) und sein Werk. Das Wissen der Zeit. München 2006. ISBN 978-3-406-10672-9
 Sabine Krüger: Konrad von Megenberg. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 12, Duncker & Humblot, Berlin 1980, ISBN 3-428-00193-1, S. 546 f. (Digitalisat).
 Sigmund von Riezler: Konrad von Megenberg. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 16, Duncker & Humblot, Leipzig 1882, S. 648 – 650.
 Georg Steer: Zur Nachwirkung des ›Buchs der Natur‹ Konrads von Megenberg im 16. Jahrhundert. in: Festgabe für Josef Dünninger zum 65. Geburtstag. Dieter Harmening, Gerhard Lutz (u.a.). E. Schmidt, Berlin 1970, S. 570 – 584. ISBN 3-503-00606-0
 H. Unterreitmeier: Deutsche Astronomie/Astrologie im Spätmittelalter. in: Archiv für Kulturgeschichte. Böhlau, Köln 65.1983, S. 21 – 41. ISSN 0003 – 9233
 Johannes Madey: Konrad von Megenberg. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 4, Bautz, Herzberg 1992, ISBN 3-88309-038-7, Sp. 423 – 425.
 Dr. Werner Chrobag, Dr. Raymond Dittrich, Dr. Johann Gruber: Konrad von Megenberg. Regensburger Domherr, Dompfarrer und Gelehrter (1309 – 1374), Msgr. Dr. Paul Mai. Regensburg 2009. ISBN 978-3-7954-2281-3

Източници

Външни препратки 
 Conradus de Megenberg, Repertorium „Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters“, geschichtsquellen.de
 Die deutsche Sphaera, Handschriftencensus
 Konrad von Megenberg, Gesamtkatalog der Wiegendrucke
 Internet-Texten 
 Das buch der natur Digital, Университет Хайделберг
 Конрад фон Мегенберг, newadvent.org

Германски писатели
Германски учени
Латинска литература
Средновековна литература
Средновековни писатели
Възпитаници на Парижкия университет
Преподаватели в Парижкия университет
Германски зоолози
Германски ентомолози
Естествена история
Католически духовници
Родени в Бавария
Починали в Регенсбург